Meurtres au Nouvel An est une nouvelle de Robert van Gulik, mettant en scène le juge Ti.

Il s'agit de la vingtième enquête du magistrat selon l'ordre chronologique et de la septième selon l'ordre de publication. La nouvelle fait partie du recueil Le Juge Ti à l'œuvre.

Résumé

Personnages 
Membres du Tribunal
 Ti Jen-tsie, magistrat du district de Lan-Fan.

Autres personnages
Wang, colporteur.
Madame Wang, sa femme.
Hsiao-Pao, leur fils.
Chen, prêteur sur gage.
Liou, tailleur

Éditions  
 Judge Dee at Work (1967) 

 À l'origine publiées dans le désordre, les enquêtes du juge Ti ont été regroupées en français dans une collection de quatre volumes respectant l'ordre chronologique de ses aventures :

 Les Aventures du juge Ti, volumes 1. Les Débuts du juge Ti ; 2. Les Enquêtes du juge Ti ; 3. Les Nouvelles Enquêtes du juge Ti ; 4. Les Dernières Enquêtes du juge Ti, Paris, La Découverte, coll. « Pulp fictions », 2009.

Articles connexes 
Robert van Gulik
Juge Ti
Di Renjie
Dynastie Tang

Nouvelle policière néerlandaise
Nouvelle de Robert van Gulik
Nouvelle parue en 1967
Juge Ti
1967 en littérature policière